En Suisse, comme ailleurs, la notion de « ville » évolue au cours du temps. Au , la ville, selon sa définition statistique, est une agglomération supérieure à , mais d'un point de vue historique, la notion est bien plus complexe et nullement liée à l'importance de la population.

En 2015, la Suisse introduit une nouvelle définition statistique d'une ville qui privilégie, entre autres, la densité urbaine, le nombre d'emplois et le nombre de nuitées d'une ville au détriment de la seule population résidente.

Histoire 
Certaines villes ont une origine romaine (comme Nyon, Olten ou Soleure), d'autres sont nées à l'ombre de monastère (comme Saint-Gall, Schaffhouse ou Lucerne) ou encore liées au siège d'un évêché remontant aux débuts de la christianisation (Avenches puis Lausanne, Coire, Bâle, Genève). La plupart des villes helvétiques sont une expression du pouvoir politique et très nombreuses sont celles qui sont fondées (dès la seconde moitié du , mais surtout au ), par des seigneurs qui voyaient là une ressource politique (par l'implantation dans un territoire donné), économique (par les rentrées financières procurées par les taxes) et militaire (par la garnison que pouvait fournir la population en cas de guerre).

Ces villes neuves sont établies selon un projet bien défini, le plus souvent selon de plan dit , car inspiré de villes fondées par la Maison de Zähringen (ou Zaehringen), comme Fribourg, (vers 1157) Berne (1190) ou encore Morat (1179-1191). Ce plan en rectangle allongé, bien entendu adapté à la topographie et le plus souvent entouré d'une enceinte, est caractérisé par des maisons contiguës alignées de part et d'autre d'une rue principale fort large pour l'époque, capable de recevoir de grandes foires. Il y a aussi une place du marché, souvent à une croisée de rues, des voies secondaires plus resserrées, enfin des « ruelles punaises » (c'est-à-dire « puantes ») très étroites servant essentiellement d'égouts à ciel ouvert. Ce plan « zaehringien » pourrait être lui-même inspiré de modèles antérieurs, notamment en France à Beaujeu dans le Beaujolais ou à Besançon, dont la disposition remonte même à l'époque romaine. Ce plan dit zaehringien est également fréquent dans des territoires qui ne relevaient pas de l'autorité de la famille de Zähringen, comme le Pays de Vaud, par exemple, qui relevait de la famille de Savoie.

L'une des caractéristiques des villes neuves est qu'elles recevaient du seigneur fondateur une charte de franchises. Ce document en faisait des villes à part entière, quel que soit le nombre d'habitants, en général minime, au moment de la fondation. Ces franchises conféraient aux habitants un certain nombre de droits, une relative indépendance, une organisation politique et tout particulièrement un droit de marché, extrêmement important. Ces avantages attirent rapidement un grand nombre de nouveaux occupants qui participent à la croissance de l'agglomération.

Aujourd'hui encore, certaines communes de moins de  se définissent toujours comme ville, ainsi par exemple Loèche. Ce privilège disparaît avec l'avènement de la République helvétique en 1798, les villes devenant de simples communes, à l'instar de la France voisine dont le système administratif issu de la révolution est transposé en Suisse.

Définition

Entre 1882 et 2015 
La notion de ville réapparaît en 1882 sous la forme d'une notion statistique définissant une ville comme une commune de plus de  habitants, notion instaurée par le Bureau fédéral de statistique, ancêtre de l'Office fédéral de la statistique ; la notion d'agglomération apparaît en 1930. Dans la pratique chaque commune décide ou non d'utiliser ce terme : par exemple, la commune de Köniz n'utilise pas le terme de ville malgré ses . Si la notion de ville est réapparue au  d'un point de vue statistique, elle n’apparaît dans la constitution de la Suisse qu'en 1999.

Depuis 2015 
À partir de 2015, pour qu'une commune soit considérée comme ville, la somme de la population, des emplois et des nuitées, nommée HEN, doit être de  dans la « zone centrale », un noyau urbain à forte densité de population, et d'au moins  sur l'ensemble du territoire communal.

L'ancienne définition statistique de la ville est abandonnée en 2015 au profit d'une nouvelle définition tenant compte notamment de la densité de population, du nombre de personnes actives et du nombre de nuitées afin d'éviter que des communes rurales issues de fusions de communes se retrouvent considérées comme ville, comme Val-de-Ruz et Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel ou encore Küssnacht dans le canton de Schwytz, bien que non issue d'une fusion, en raison des grandes superficies et des faibles densité de population de ces communes. Cette nouvelle définition fait que, pour des raisons de densité de population, des communes de moins de  se retrouvent considérées comme ville car très denses.

Liste 
En 2022, la Suisse compte , parmi lesquelles 162 correspondent à la description de 2015 de l'OFS et huit sont des communes membres de l'Union des villes suisses bien que n'étant pas statistiquement des villes.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Commune (Suisse)
 Démographie de la Suisse
 Géographie de la Suisse
 Grande région (Suisse)
 Liste des agglomérations de Suisse
 Liste des noms latins des villes de Suisse

Bibliographie 
 Hans Boesch, Paul Hofer, Villes suisses à vol d'oiseau, Lausanne, Zurich 1963.
 Rolf Hager (ed.), The Zähringer New Towns: Modern Planning Concepts in the Towns Built During the 12th Century in Southern Germany and Switzerland by the Dukes of Zähringen. An Exhibition Sponsored by the Dept. of Architecture, Swiss Federal Institute of Technology, Vetter 1966, 42 p.
 Marcel Grandjean, «Villes neuves et bourgs médiévaux, fondement de l'urbanisme régional», L'Homme dans la ville, Lausanne 1984, pp. 61-100.
 Marcel Grandjean, «Vers une histoire fondamentale de l'urbanisme médiéval dans le Pays de Vaud», Nos monuments d'art et d'histoire, 1988, pp. 428-437.
 Marcel Grandjean, «Les villes: espaces et réseaux», Les Pays romands au Moyen Age, Lausanne 1997, pp. 87-98.
 Paul Hofer, «Aux origines du plan de Berne», Hommage à Marcel Grandjean. Des Pierres et des Hommes. Matériaux pour une histoire de l'art monumental régional (Bibliothèque historique vaudoise 109), Lausanne 1995, pp. 25-53.

Liens externes 
 
 

Urbanisme en Suisse
Suisse
Liste en rapport avec la Suisse